Paracytheroma är ett släkte av kräftdjur. Paracytheroma ingår i familjen Cytheromatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Paracytheroma